L’arwi ou arabu-tamil est une adaptation de l’alphabet arabe utilisée dans l’écriture du tamoul du , et en déclin depuis le , parmi les Tamouls musulmans du Tamil Nadu et du Sri Lanka.

Bibliographie 
 
 
 
 
 

Variante de l'alphabet arabe